Sterpara ima više značenja:
 Sterpara (Frozinone)
 Sterpara (Rim)